Xantho ist:

 Xantho (Mainade), eine Mainade der griechischen Mythologie
 Xantho (Nereide), eine Nereide der griechischen Mythologie

der Familienname von:
 Mihail Xantho (1891–1940), österreichischer Schauspieler